Конодонти (Conodonta) — клас вимерлих тварин з типу хордових, що зовні нагадують вугрів або міног. Довжина тіла від одного до (за деякими даними) 40 см. Існували з кембрію по кінець тріасу.

Спочатку конодонтами називали мікроскопічні (0,1 — 1 мм) залишки щелепного апарату цих тварин. До 80-х років XX століття не було відомо, кому належали ці мікроскопічні «зуби». Але потім були виявлені відбитки тіл самих конодонтів із зубним апаратом, що зберігся. Ці відбитки украй рідкісні, а скелета у конодонтов не було, тому найчастіше від них знаходять тільки окремі «зуби» — «конодонтові елементи».

Взагалі, щоб уникнути термінологічної плутанини (адже конодонтами тепер стали називати і самих тварин і елементи їхнього зубного апарату), запропоновано називати тварин конодонтофорами (Conodontophora), а їхні «зуби» — конодонтовими елементами. Слово «зуби» тут береться в лапки, тому що конодонтові елементи не гомологічні до зубів хребетних, хоча і виконували аналогічні функції.

Конодонти дуже швидко еволюціонували, мінялася форма їхніх конодонтових елементів, тому їх дуже зручно використовувати для стратиграфії  для розділення розрізу на горизонти і зіставлення розрізів між собою. 

Колір конодонтових елементів змінюється зі зростанням температури у вміщуючих породах,  від прозоро-жовтуватого до темно-сірого та чорного при досягненні температури у товщі порід понад 250°C. Шкала зміни кольору конодонтових елементів із температурою (Conodont alteration index (CAI)) використовується для визначення ступеня перетворення органічної речовини та продуктивності палеозойських осадових порід щодо газу та нафти.

Класифікація і філогенія 
Станом на 2012 рік дослідники класифікували конодонтів до типу хордових на підставі форми їхніх плавців, форми м'язів і наявності хорди

Ззовні вони схожі на міксин і міног, але це лише конвергентна схожість. Взагалі філогенетичне положення класу серед хордових досить спірне через брак викопних тіл цих тварин.

Виноски

Примітки

Посилання 
 Aldridge, R. J., Briggs, D. E. G., Smith, M. P., Clarkson, E. N. K. & Clark, N. D. L. (1993), The anatomy of conodonts. «Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B», 340, 405—421.
 Aldridge, R. J. & Purnell, M. A. (1996). The conodont controversies. «Trends in Ecology and Evolution», 11, 463—468.
 Donoghue, P. C. J., Forey, P. L. and Aldridge, R. J. (2000), Conodont affinity and chordate phylogeny. «Biological Reviews», 75, 191—251.
 
 Sweet, Walter. The Conodonta.
 Sweet, W. C. and Donoghue, P. C. J. (2001), Conodonts: past, present and future, «Journal of Paleontology», 75, 1174—1184.

Ресурси Інтернету 
 
 
 
 Конодонти ховали гострі зуби за примітивними яснами

Конодонти
Класи тварин